Аграмун () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 79,7 км². Население — 5618 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos generales
 Información sobre el turrón de Agramunt
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Льейды